Kubinszky Mihály (1824–1881) kanonok, püspök
 Kubinszky Mihály (1927–2016) Széchenyi-díjas építész, építészettörténész